Billy Walsh (1921-2006), calciatore irlandese
Billy Walsh (1975), calciatore statunitense